

Patronymes 
Sotnikov (masculin ; ) ou Sotnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Adelina Sotnikova (1996-), patineuse artistique russe
Anna Sotnikova (1986-), joueuse russe de volley-ball.
Ioulia Sotnikova (1970-), athlète russe spécialiste du 400 mètres.

Patronyme russe